Chartron :

Patronyme 
 Ghislaine Chartron (née en 1961), spécialiste française des Sciences de l’information et de la communication
 Jacques Chartron (1922-1998), haut fonctionnaire français

Toponyme 
 Les Chartrons, quartier de Bordeaux
 Temple des Chartrons, ancien temple protestant situé dans ce quartier
 Stade des Chartrons, ancien stade situé dans ce quartier
 Rue de Chartron, ancienne rue de Paris